Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1957 года прошёл 2 — 3 февраля в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях принимали участие 32 конькобежца из 9 стран. Чемпионом Европы стал представитель СССР — Олег Гончаренко, призёрами — норвежцы Кнут Йоханнесен и Роальд Ос.

Результаты 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
1957 год в конькобежном спорте
Февраль 1957 года
1957 год в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты Европы в 1957 году